„Ах, как хочется жить“ е шестият студиен албум на руската певица Алла Пугачова. Издаден е в СССР и България през 1985 година съвместно производство на фирмите „Мелодия“ и „Балкантон“. Изданието на грамофонната плоча е предназначено за износ, изданието на касетофонни касети е пуснато в продажба в СССР.

Списък на песните

Източници

Външни препратки 
 Ах, как хочется жить  в сайта Discogs

Албуми на Алла Пугачова
Музикални албуми от 1985 година